Het tennistoernooi Australian Open werd in 1982 bij de mannen voor de 71e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Johan Kriek won het toernooi voor de tweede keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot Steve Denton met 6-3, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Australian Open
ITF-toernooi in 1982